dysplazja (zmiana przedrakowa)
 dysplazja (zaburzenie rozwojowe)